Cibangkong (Batununggal)
 Cibangkong (Pekuncen)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing